PvPGN (Player vs Player Gaming Network) — открытый программный проект, позволяющий эмулировать различные игровые серверы. Создан на основе bnetd, и распространяется по лицензии GPL.

На текущий момент PvPGN поддерживает большинство возможностей клиентов Battle.net (Diablo, Diablo II, Diablo II: Lord of Destruction, StarCraft, StarCraft: Brood War, Warcraft II: Battle.net Edition, Warcraft III: Reign of Chaos, Warcraft III: The Frozen Throne), а также предоставляет базовую экспериментальную поддержку клиентов Westwood Online (Command & Conquer: Tiberian Sun, Command & Conquer: Red Alert 2, Command & Conquer: Yuri's Revenge, Dune 2000, Emperor: Battle for Dune).

Поддерживаемые протоколы 
Список поддерживаемых клиентов и версий
 Battle.net
 Diablo
 StarCraft
 Starcraft: Brood War
 Warcraft II Battle.Net Edition
 Diablo II
 Diablo II: Lord of Destruction
 Warcraft III: Reign of Chaos
 Warcraft III: The Frozen Throne
 Westwood Online
 Command & Conquer: Red Alert
 Command & Conquer: Red Alert 2
 Command & Conquer: Tiberian Sun
 Command & Conquer: Tiberian Sun — Firestorm
 Command & Conquer: Yuri’s Revenge
 Command & Conquer: Renegade
 Nox
 Dune 2000
 ''Emperor: Battle for Dune

Поддерживаемые платформы 
 Linux
 BeOS
 FreeBSD
 Mac OS X
 Microsoft Windows
 Solaris

Ссылки 
 Домашняя страница проекта
 Трекер (список серверов) PvPGN

Свободные серверные эмуляторы